Азамштрассе () — назви вулиць у Німеччині.

 Азамштрассе (Бенедиктбоєрн)
 Азамштрассе (Інгольдштадт)
 Азамштрассе (Мюнхен)
 Азамштрассе (Регенсбург)
 Азамштрассе (Фрайзінг)
 Азамштрассе (Штраубінг)

Див. також 
 Азам (прізвище)